Высочки — название населённых пунктов в России:
 Высочки — деревня в Спас-Деменском районе Калужской области.
 Высочки (157934) — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Высочки (157947) — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Высочки — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Высочки — деревня в Талдомском районе Московской области, городское поселение Талдом.
 Высочки — деревня в Талдомском районе Московской области, сельское поселение Темповое.
 Высочки — деревня в Молоковском районе Тверской области.